Doctor Teodor Caba, acupunturist, 
principal promotor al ho­meopatiei și gemoterapiei în România, Teodor Caba este membru al Societății Inter­naționale de Acupunctură (SIA) din Paris, al Societății de Acupunctură din Japonia, membru de onoare al IPJ Cambridge, Marea Britanie (care l-a și de­clarat Omul de Știință al Anului în 1987), și membru de onoare al Universității Carolina de Nord, SUA. O extraordinară perso­nalitate științifică a României, cu o popularitate uriașă înainte de 1989, și care astăzi trăiește discret, la Sibiu, înconjurat de mulțumirile pacienților săi, care vin din toată țara să-și afle izbăvirea în acele lui.

Cărți publicate
 Introducere în practica acupuncturii – 1973
 Tratamentul bolilor prin acupunctură – 1976
 Acupunctura, tradiție și modernitate – 1977
 Acupunctura, diagnostic și tratament – 1978
 Elemente de practică homeopatică – 1979
 Contribuții la practica acupuncturii – 1982
 Homeopatia – vol.I – 1984
 Homeopatia – vol.II – 1989
 Diagnosticul în medicina tradițională chineză – 1985
 Acupunctura și sistemul informațional-energetic – 1986
 Practici diverse în acupunctură – 1994
 Fiziologie și fiziopatologie energetică chineză – 1998
 Particularități în patologia meridianelor – 1998
 777 întrebări despre acupunctură – 1998
 Incursiune în medicina tradițională chineză – 1999
 Diagnostic, tratament și puncte noi în acupunctură – 2000.

Legături externe 
 About SIA